Rumsey Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rumsey Hall (Connecticut), ID-Nr. 90000762
 Rumsey Hall (West Virginia), ID-Nr. 73001919